Amador puede referirse a:

 Amador, nombre propio masculino.
 Amador, apellido de origen español.

Lugares 
 Amadora, ciudad portuguesa.
 Colonia Amador Salazar, localidad mexicana.
 Amador, condado estadounidense de California.
 Amador, municipio cubano de la provincia de Matanzas.
 Amador, corregimiento panameño de la provincia de Panamá Oeste.

Otros 
 La película española de 1965 Amador, dirigida por Francisco Regueiro .
 La película española de 2009 Amador, grabada bajo la dirección de Fernando León de Aranoa el año 2009, y estrenada según los países entre los años 2009 y 2010.

Personajes 
 Amador de Auxerre (344-418), obispo francés
 Andrey Amador, ciclista costarricense